El Torneig de Halle 2009 o també conegut per Gerry Weber Open 2009 és una competició tennística jugada sobre herba. És la 17a edició del torneig i forma part de les Series 250 de l'ATP. Es juga al Gerry Weber Stadion a Halle, Alemanya entre el 6 i el 14 de juny del 2009.

Quadre masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 

2009
ATP World Tour 2009